Interkontinentala cupen 1987, av sponsorskäl kallad Toyota Cup 1987, var den tjugosjätte upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i en match mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll, den 13 december 1987. Cupen spelades på neutral mark i Japan, och avgjordes på en match.

Europa representerades av Porto från Porto, Portugal, som vann Europacupen 1986–87. Sydamerika representerades av Peñarol från Montevideo, Uruguay, som vann Copa Libertadores 1987.

Lagen möttes vid ett tillfällen och FC Porto vann cupen efter en vinst på Tokyos Olympiastadion, med ett slutresultat på 2–1 efter förlängning. Rabah Madjer blev utsedd till matchens bästa spelare.

Matchresultat

Se även
Copa Libertadores 1987
Europacupen i fotboll 1986/1987

Källor

Noter

1987
Fotbollsåret 1987
1987 i Japan
Sportevenemang i Tokyo
Internationella fotbollstävlingar i Japan
CA Peñarol
FC Porto
Tokyo under 1900-talet
WP:Projekt Japan